BIN est un code qui peut faire référence à :
 .

BIN est un sigle qui peut faire référence à :
 Bonheur intérieur net, un indice de mesure économique et sociale ;
 , un code standardisé d’identification de banque ;
 bâtiment d'instruction à la navigation, dans le domaine maritime de guerre, voir Glycine (A770).

 xian de Bin (宾), une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine ;
 xian de Bin (彬), une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine.

Bin est aussi un mot qui peut faire référence à :
 Émile Bin (1825-1897), un peintre français ;
 une abréviation courante du mot binaire ;
 .bin, une extension des fichiers binaires ;
 /bin, un répertoire des systèmes de fichiers Unix ;
 une préposition arabe également présente sous la variante Ben ou Ibn signifiant fils de et se trouvant dans les patronymes faisant référence à un ancêtre illustre ;
 , en géométrie algorithmique, une structure de données permettant des recherches par région.

Homonymie de toponyme